Sacré Coeur či Sacré-Cœur (z francouzštiny Nejsvětější Srdce Ježíšovo) může označovat:
 Bazilika Sacré-Cœur – bazilika v Paříži
 Bazilika Sacré-Cœur (Brusel) – bazilika v Bruselu
 Klášter Sacré Coeur – bývalý klášter v Praze
 Park Sacré Coeur – park v Praze
 Sacré-Coeur (Quebec) – obec v Kanadě
 Sacré-Cœur-de-Jésus (Quebec) – obec v Kanadě

Související články 
 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně
 Kostel Božského srdce Páně